Stany Zjednoczone:
 St. Regis – jednostka osadnicza w stanie Montana
 St. Regis Falls – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork
 St. Regis Park – miasto w stanie Kentucky

Inne:
 St. Regis Hotels & Resorts – amerykańska sieć hotelowa
 St. Regis Museum Tower – wieżowiec w San Francisco

Zobacz też:
 Dodge St. Regis
 Regis
 Saint Regis